Die Spielzeit 1977/78 ist die 29. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Doppelrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

1. Meistertitel für den TV Zofingen

Einzelnachweise 

1977_1978
Handballsaison 1977/78